

Тонаванда — місто, штат Нью-Йорк
 Тонаванда — місто, штат Нью-Йорк
 Тонаванда — переписна місцевість, штат Нью-Йорк